George Hendee ist der Name folgender Personen:

* George Mallory Hendee (1866–1943), US-amerikanischer Radrennfahrer und Unternehmer
 George Whitman Hendee (1832–1906), US-amerikanischer Politiker